Niemiecka Formuła Junior Sezon 1963 – czwarty i ostatni sezon Niemieckiej Formuły Junior.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1963 w sportach motorowych
1963
Formuła Junior